Gaetano Donizetti - Compositor italià d'òpera.
 Giuseppe Donizetti - Director d'Orquestra Imperial Otomà